Tammiste – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartumaa
 Tammiste – wieś w Estonii, w gminie Sauga, w prowincji Pärnumaa